Кубок Норвегії з футболу 2014 — 109-й розіграш кубкового футбольного турніру в Норвегії. Титул вчетверте здобув клуб «Молде».

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 травня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|4 червня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 червня 2014

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 червня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|23 липня 2014

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 серпня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 серпня 2014

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|24 вересня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 вересня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Норвегії на soccerway 

2014
Норвегія